«Объектив» — народный фотоклуб из Донецка.

История 

Фотоклуб был организован в 2001 году на базе Дворца культуры металлургов и объединяет фотолюбителей из разных городов Донецкой области: Донецка, Макеевки, Горловки, Артёмовска. В работе фотоклуба за всё время его существования участвовало около трёхсот человек (по состоянию на 2012 год).

Среди основателей клуба были Владимир Васильевич Нагаец (ответственный секретарь Донецкого областного отделения Национального союза фотохудожников Украины), Николай Николаевич Катальников (протоиерей, фотохудожник) и Александр Васильевич Шурлаков (фотограф пресс-службы Донецкой епархии УПЦ МП). Клубом с момента основания руководит Владимир Васильевич Нагаец.

Клуб неоднократно участвовал в фестивале фотоклубов Украины, который проводится в рамках международной «Киевской фотоярмарки» и становился дипломантом этого фестиваля. Клуб дважды участвовал в международном фестивале фотоклубов FIAP Club World Cup, который проводится в Париже под патронатом FIAP. В 2009 году клубу было присвоено звание «народный».

Участники клуба становились призёрами фотоконкурсов, проводимых НСФХУ, а также международных фотосалонов под эгидой FIAP, ISF. Несколько участников являются членами и кандидатами в члены Национального Союза фотохудожников Украины. Один участник имеет звание AFIAP (художник международной федерации фотографического искусства FIAP) и рейтинг фотографического общества Америки PSA**CPID.

Фотовыставки, организованные фотоклубом 
Клуб организовал следующие выставки, которые проводились в кинотеатре имени Шевченко, доме работников культуры, дворце культуры металлургов, «Донецк-Сити» и других выставочных площадках.
 «Рождественские встречи»
 «Женщинам посвящается…»
 «Объективный взгляд»
 2006 — участие в фестивале фотоклубов Украины в рамках международной «Киевской фотоярмарки»
 2006 — «Радость моя»
 2006 — фотовыставка в рамках православного фестиваля «Пасха Красная»
 2006 — «Улыбки друзей»
 2006 — «Наші любі жінки»
 2007 — фотовыставка в рамках православного фестиваля «Пасха Красная»
 2007 — «Улыбки друзей»
 2009 — участие в фестивале фотоклубов Украины в рамках международной «Киевской фотоярмарки»
 2009 — «ПутешествуЯ по Миру»
 2010 — участие в фестивале фотоклубов Украины в рамках международной «Киевской фотоярмарки»
 2010 — «Твой духовный мир»
 2010 — «Православный лик Донбасса»
 2010 — «Герои уходящей эпохи»
 2011 — «Герои уходящей эпохи»
 2010 — «Краски осени»
 2010 — «ПутешествуЯ по Миру»
 2011 — участие в фестивале фотоклубов Украины в рамках международной «Киевской фотоярмарки»
 2011 — «В ожидании весны»
 2011 — фотовыставка в рамках православного фестиваля «Пасха Красная»
 2011 — «Улыбки друзей»
 2011 — «На окраине амфитеатра»
 2012 — «ПутешествуЯ по Миру»
 2012 — «О главном»
 2013 — «Фотовыставка 2012»
 2013 — «На окраине Амфитеатра: МежСЕЗОНье…»
 2013 — фотовыставка на VII Фестивале православной культуры и письменности
 2015 — «Вопреки» (Донецк, ХВЦ «АртДонбасс»)

Персональные фотовыставки участников см. в разделе Список участников, имеющих награды или персональные выставки.

Список участников, имеющих награды или персональные выставки 
Участниками клуба являются фотографы с разным уровнем, как начинающие, так и более опытные. Ниже представленный список ограничен только участниками, имеющими награды или персональные фотовыставки.

Примечания

Библиография

Ссылки 

 
  (Первый муниципальный канал)

Культурные организации Донецка
Фотоклубы в Украине